Данилевич — прізвище.

 Данилевич Василь Юхимович (1872—1936) — історик, археолог, нумізмат
 Данилевич Віктор Климентійович (1898—1962) — український археолог, етнограф
 Данилевич Віра Мусіївна (1906 — після 1946) — українська акторка, режисер
 Данилевич Всеволод Миколайович (1914—2003) — український театральний актор та драматург.
 Данилевич Микола Казимирович (1885 — після 1931) — підполковник Армії УНР.
 Данилевич Роман Миколайович (1980—2014) — український військовик 51-ї окремої механізованої бригади. Загинув в ході україно-російської війни 25 серпня 2014 року у боях з російськими бойовиками в Іловайському котлі.

Див. також 
 Данилевський
 Даниленко
 Данилишин
 Данилюк
 Данильченко
Прізвища